Kallsen ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas Kallsen (1966/1967–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Otto Kallsen (1822–1901), deutscher Lehrer und Schriftsteller

Siehe auch:
 Callsen